11P ist die Abkürzung für:

 den ersten Flug des SpaceShipOne
 Bodenausrüstung von Trägerraketen nach dem GRAU-Index
 den Kometen 11P/Tempel-Swift-LINEAR

11P